Kabinett Mintoff steht für folgende Regierungen maltass:
 Kabinett Mintoff I
 Kabinett Mintoff II 
 Kabinett Mintoff III
 Kabinett Mintoff IV
 Kabinett Mintoff V